USS Anthony je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Anthony (DD-172) 
 USS Anthony (DD-515)

Anthony